Прокопо́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; патронимически образована от греческого имени Прокоп.

Известные носители 
 Прокопович, Андрей Семёнович (1757—1826) — протоиерей Русской православной церкви, педагог, ректор Харьковского коллегиума.
 Прокопович, Вячеслав Константинович (1881—1942) — украинский политический деятель, историк.
  (род. 1960) — белорусский писатель, географ, краевед, педагог.
 Прокопович, Иосиф Викентьевич (1855—1931) — российский и польский генерал.
 
 Прокопович, Оливера (1949—2007) — сербская шахматистка, международный мастер (1979) среди женщин.
 
 Прокопович, Сергей Николаевич (1871—1955) — министр торговли и промышленности, министр продовольствия Временного правительства.

 Зосима Прокопович (?—1656) — епископ Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриархата, епископ Черниговский и Новгород-Северский.
 Феофан Прокопович (1681—1736) — епископ Русской православной церкви, публицист, сподвижник Петра I.

См. также

Примечания